Erigone puede referirse a:

 Un sinónimo del género de plantas Crinum.
 Erigone (animal), un género de arañas.
 Erígone, en la mitología griega, la hija de Egisto y Clitemnestra.
 Erígone (hija de Icario), la hija de Icario de Atenas.
 (163) Erígone, asteroide.